

Architettura 
Basilica – nell'antica Roma, edificio per trattare gli affari, sanare le controversie ed amministrare la giustizia.
Basilica – nell'architettura cristiana, tipo architettonico di chiesa avente almeno tre navate.

Edifici 
Basilica – edificio pubblico d'epoca romana dell'Ercolano antica
Basilica – edificio pubblico d'epoca romana della Pompei antica
Basilica – nome originario della Basilica Palladiana di Vicenza
Basilica – edificio pubblico d'epoca romana a Verona

Biologia e medicina 
Basilica – genere di falene della famiglia Noctuidae.
Basilica – una delle due grandi vene superficiali dell'arto superiore.

Cattolicesimo 
 Basilica – titolo onorifico per chiese della Santa Sede.
Basilica – in araldica, per indicare l'ombrellone, o gonfalone (o anche padiglione, conopeo, o sinnicchio) papale.

Altro 
Basilica – agenzia di stampa ufficiale della Chiesa ortodossa rumena.
Basilica – picco di granito nella parte meridionale dei colli Wilson in Antartide.
 Cisterna Basilica – antica cisterna sotterranea a Istanbul in Turchia.
Basilika – raccolta di leggi del IX secolo, compilata per ordine dell'imperatore bizantino Leone VI il Saggio.

Altri progetti